Smolice ist Name folgender polnischer Orte:

 Smolice (Grabów), Dorf in der Gemeinde Grabów, Woiwodschaft Łódź
 Smolice (Kobylin), Dorf in der Gemeinde Kobylin, Woiwodschaft Großpolen
 Smolice (Pakosławice), Dorf in der Gemeinde Pakosławice, Woiwodschaft Oppeln
 Smolice (Stryków), Dorf in der Gemeinde Stryków, Woiwodschaft Łódź
 Smolice (Zator), Dorf in der Gemeinde Zator, Woiwodschaft Kleinpolen